Legarreta puede referirse a:

Andrea Legarreta, una actriz y presentadora de televisión mexicana.
Eduardo Bautista Legarreta, un empresario argentino.
Germán Legarreta, un actor estadounidense.
Luis María de Larrea y Legarreta, obispo español de la Iglesia católica.